Без ума от оружия (фильм, 1950) — фильм Джозефа Х. Льюиса.
 Без ума от оружия (фильм, 1992) — фильм Тамры Дэвис.